

Ерленбах — громада в землі Баварія

Ерленбах-ім-Зімменталь — громада в кантоні Берн